Torellia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Lovén in Jeffreys 1867. Torellia ingår i familjen toppmössor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Toppmössor
Torellia